Młynka – wieś w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów

5 cieków w Polsce:
 Młynka – stare koryto, dopływ Jeziorki
 Młynka – potok, dopływ Kaczawy
 Młynka – struga, dopływ Knajki
 Młynka – struga, dopływ Radonia
 Młynka – struga, dopływ Wisły

oraz
 Młynka Górna – struga, dopływ Młynki

Zobacz też 
 Młynki